Peter Bakker (topman)
 Peter Bakker (zwemmer)
 Peter Bakker (roeier)
 Peter Bakker (beiaardier)
 Peter Bakker (wethouder), een wethouder van GroenLinks in de gemeente Texel